Begozzo ima više značenja:
 Begozzo, Mantua
 Begozzo, Parma